Acaulospora är ett släkte av svampar. Acaulospora ingår i familjen Acaulosporaceae, ordningen Diversisporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Acaulospora